Суперкубок Гібралтару з футболу 2022 — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 вересня 2022 року між чемпіоном і володарем кубка Гібралтару клубом Лінкольн Ред Імпс та віце-чемпіоном Гібралтару клубом Юероп.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Гібралтар
Вересень 2022
2022 у європейському спорті